George Walker  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Kentucky, 1814).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Kentucky állam szenátorai
1763-ban született személyek
1819-ben elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Az amerikai Demokrata-Republikánus Párt szenátorai
Amerikai jogászok